Lucas Eding ist der Name folgender Personen:

* Lucas Eding (Autor), deutscher Autor und Verleger 
 Lucas Hinrich Eding (1717–1790), deutscher Kaufmann und Oberalter